św. Marta z Betanii – siostra Marii i Łazarza
 św. Marta (zm. 551) – matka Symeona Słupnika
 św. Marta Kim Sŏng-im (1787-1839) – koreańska męczennica
 św. Marta Wang Luo Mande (1812-1861) – chińska męczennica

Zobacz też: Błogosławiona Marta